Тодолелья (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Пуэртос. Занимает площадь 34 км². Население — 137 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Sitio web con información sobre Todolella
 Conquista Morella — Es su turno majestad. Juego de rol en línea. Todolella es uno de los 4 pueblos del juego!

Муниципалитеты Кастельона